Виктор Иванович Баев (28 октября 1939 года — 13 апреля 2020 года) — советский и российский учёный, в области электрификации и применения электротехнологий в сельском хозяйстве, руководитель научной школы, доктор технических наук, профессор Волгоградского Государственного Аграрного Университета. Заслуженный работник высшей школы РФ. Научные интересы: электротехнология и светотехника в сельском хозяйстве

Биография 
Виктор Иванович родился 28 октября 1939 года в хуторе Девкин Подтелковского района Сталинградской области в крестьянской семье.

Учился в Девкинской начальной и Остроуковской семилетней школах и закончил в 1957 году Слащевскую среднюю школу. В течение года работал механизатором в колхозе.

В  1963 году окончил факультет электрификации сельского хозяйства Волгоградского сельхозинститута (ВСХИ). 

По распределению два года работал инженером-электриком насосной станции № 42 Азовской оросительной системы Ростовской области.

Затем учился в аспирантуре ВСХИ (ВГСХА), после её окончания с 1969 года остался работать в ВУЗе преподавателем.

С 1971 года — кандидат технических наук.

С 1974 — доцент.

В 1992 году присвоено звание профессора.

Ученая степень доктора технических наук присуждена после защиты диссертации в 2001 году.

С 1988 по 2010 гг. — заведовал выпускающей кафедрой «Электротехнологии в сельском хозяйстве»;

С 1997 по 2004 гг. — декан факультета «Электрификации сельского хозяйства».

Умер 13 апреля 2020 года.

Научная и общественная деятельность 
Виктор Иванович занимался вопросами электротехнологий в сельском хозяйстве. Наряду с такими учёными как А. А. Климов, И. Ф. Бородин, В. Н. Савчук и др.

Научные исследования проводил в области электротехнологий:

 воздействие электрических токов и полей на живые организмы растений, семян, рыб;
 ионизация и озонирование воздуха;
 влияние электричества на процессы горения;
 применение оптических излучений в сельском хозяйстве.

Учёным введены понятие и сущность:

 главного повреждающего фактора электрической обработки растений; 
 степень электрического повреждения растительной ткани как критерия технологической эффективности; 
 оптимального режима обработки растений без искрового перекрытия по их поверхности.

По результатам научных изысканий, опытно-конструкторских и методологических разработок опубликованы более двухсот научных работ, в том числе 10 авторских свидетельств и патентов, 19 публикаций за рубежом и 7 монографий.

Кроме того учебные пособия по электрическому освещению и облучению и светотехнике для студентов высшего и профессионального образования.

Под руководством В. И. Баева подготовлено и защищено 8 кандидатских и 2 докторских диссертации.

Избранные труды 
1. Баев, В.И. О некоторых электрофизических параметрах и свойствах растительной ткани как объекта электроискрового воздействия / А.А. Климов, В.И. Баев, В.Н. Савчук // Электронная обработка материалов. – 1970. – № 1. – С. 66-71.

2. Баев, В.И. Аналитическое исследование параметров высоковольтного разрядного контура / В.И. Баев, А.А. Климов // Труды Волгоградского СХИ, т. 34. – Волгоград: Волгоградский СХИ, 1970. – С. 181-190.

3. Баев, В.И. К.П.Д. разрядного контура при искровом воздействии на растительную ткань / И.В. Баев // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1970. – № 3. – С. 43.

4. Баев, В.И. Взаимодействие плазменного канала искры с растительными объектами / А.А. Климов, В.И. Баев, В.Н. Савчук // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1970. – № 12. – С. 44-45.

5. Баев, В.И. Теоретические и экспериментальные исследования электрической искры как рабочего органа. / А.А. Климов, В.И. Баев, В.Н. Савчук // Сб. трудов ВНИИМЭСХ, вып. 13. – Зерноград, 1970. – С. 396-403.

6. Баев, В.И. Стимулятор – электрическая искра / А.А. Климов, В.И. Баев, В.Н. Савчук, А.В. Соколовский // Степные просторы. – 1970. – № 11. – С. 41-42.

7. Баев, В.И. Действующие факторы электроискрового разряда при обработке растений / В.И. Баев, В.Н. Савчук // Электронная обработка материалов. – 1974. – № 1. – С. 70-72.

8. Баев, В.И. Исследование электродов для электроискровой обработки растений. Стержневые электроды / В.И. Баев, В.Н. Савчук // Электронная обработка материалов. – 1975. – № 4. – С. 66-69.

9. Баев, В.И. Пробивные напряжения пластинчатых электродов для электроискровой обработки растений / В.И. Баев, В.Н. Савчук // Электронная обработка материалов. – 1976. – №1. – С.67-71.

10. Баев, В.И. Методика и некоторые результаты оптического исследования искрового воздействия на растения / В.И. Баев, В.Н. Савчук // Сб. научн. тр. ВСХИ, т. 77. – Волгоград: ВСХИ, 1982. – С. 63-69.

11. Баев, В.И. Избор на напряжение при електроимпульсната обработка на тютюн / В.И. Баев, В.Н. Савчук, Н.К. Армянов // Селскостопанска техника. –№3. – София, 1984. – С. 82.88.

12. Баев, В.И. Технологическая эффективность электроискрового воздействия на растительные объекты / И.В. Баев // Электронная обработка материалов. – 1985. – № 1. – С. 61-65.

13. Баев, В.И. Самоходен агрегат за электроискрова обработка на тютюн / Г.М. Антонов, Н.К. Армянов, Д.И. Драгиев, В.И. Баев, В.Н. Савчук // Селскостопанска техника. – Год.XXIII. – №2. – София, 1986. – С.57-62.

14. Баев, В.И. Аналитическое описание сопротивления корневой системы растений при электрической обработке / В.И. Баев, Н.К. Армянов // Научный вестник Волгоградской государственной сельхозакадемии. Инженерные науки. – Волгоград: ВГСХА, 1999. – Вып. 2. – С.131-135.

15. Bayev, V. Basic treatment parameters in electric spark processinc of plants and their impact upon its effectiveness / N. Armyanov, V. Bayev, V. Savchuk, M. Diprose, S. Stefanova, T. Stoyanova, N. Nedyalkov // Agricultural engineering. Reserch papers, 31(3). Lithuanian institute agricultural engineering Lithuanian university of agriculture. – Radondvaris, 1999. – P.67-82.

16. Баев, В.И. Технологическая эффективность электроимпульсной обработки сорняков / В.И. Баев, И.В. Юдаев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2001. – №10. – С.17-19.

17. Баев, В.И. Энергетическая оценка электротехнологий в растениеводстве / В.И. Баев, И.Ф. Бородин, Е.Н. Живописцев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2001. – №4. – С.8-11.

18. Баев, В.И. Необходимость секционирования электродной системы для электрического уничтожения сорняков / В.И. Баев, Елисеев Д.С.// Научный вестник. Инженерные науки. Выпуск 4. – Волгоград: ВГСХА, 2003. – С.99-101.

19. Баев, В.И. Чувствительность ткани сорных растений к электроимпульсному воздействию / И.В. Юдаев, В.И. Баев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2004. – №4. – С.5-8.

20. Баев, В.И. Влияние электрического тока на приживаемость привоя / В.И. Баев, В.А. Петрухин // Механизация и электрификация в сельском хозяйстве. − 2010. − №2.– С. 12-13.

21. Баев, В.И. Обоснование технических условий на электроимпульсный пропольщик / И.В. Юдаев, В.И. Баев // Вестник МГАУ имени В.П. Горячкина. – 2011. – №2 (47). – С. 48-52.

22. Баев, В. И. Улучшение приживаемости прививок плодовых деревьев при электростимулирующем воздействии / В.И. Баев, В.А. Петрухин // Техника в сельском хозяйстве. − 2012. − №2.– С. 13-16.

23. Баев, В.И. Качественное описание процесса прирастания прививок растений при электрической стимуляции / В.И. Баев, В.А. Петрухин // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2014. – №4(36). − С. 241-245.

24. Баев, В.И. Количественная оценка процесса электрической стимуляции прирастания прививок древесных растений / В.И. Баев, В.А. Петрухин // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование – 2015. – №1(37). − С. 179-183.

25. Baev, V.I. The determination of the most effective current type for electrical damage of plants / V.I. Baev, I.V. Yudaev // Indian Journal of Science and Technology. – January 2017. – Vol 10(1). – Рр. 1-6

26. Baev, V.I. Electrotechnology as one of the most advanced branches in the agricultural production development / V.I. Baev, I.V. Yudaev, I.V. Baev, V.A. Petrukhin, P.V. Prokofyev, N.K. Armyanov // Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development / ed. by V. Kharchenko and P. Vasant. – Hershey PA: IGI Global, 2018. – pp. 149–175. Indexed by Scopus. 

27. Baev, V.I. Efficiency estimation of type of the electrical exposure on plants at their processing / V.I. Baev, I.V. Yudaev // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Double-Blind Peer-Reviewed. – 2018. – Vol. 8. Issue 2. Number of issues per year: 2. – Рр.252-257. Indexed by Web of Science.

28. Баев, В.И. Принципиальное построение схемы установки для электропрополки сорняков / В.И. Баев, И.В. Баев, И.В. Юдаев // Сельский механизатор. – 2019. – №7. – С. 30-31.

Учебные пособия

1. Баев, В.И. Сельскохозяйственные электрические облучательные установки: Учеб. пособие для факультета повышения квалификации / В. И. Баев; ВСХИ. – Волгоград: ВСХИ, 1993. – 62 с.

2. Баев, В.И. Практикум по электрическому освещению и облучению: учебное пособие / В.И. Баев. – М.: Агропромиздат, 1991. – 176 с.

3. Баев, В.И. Практикум по электрическому освещению и облучению: учебное пособие / В. И. Баев. – Москва: КолосС, 2008. – 191 с.

4. Баев, В. И.  Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению : учебное пособие для вузов / В. И. Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12096-7.

5. Баев, В. И.  Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00102-0

Примечания